A 21 326-os számú mellékút egy rövid, alig fél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád vármegyében, Romhány város ipari övezetében.

A 2116-os útból ágazik ki, annak a 6+500-as kilométerszelvénye közelében, délnyugat felé. Nem sokkal később dél felé fordul, a kerámiagyár főbejáratáig vezet; települési neve mindvégig Zrínyi Miklós utca.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 514 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23. 

21326